Госса () — словацьке прізвище. Відомі носії:
 Маріан Госса (1979) — словацький хокеїст.
 Марцел Госса (1981) — словацький хокеїст.